Барон Альфонс Карлович Валлен (1820 — 1870) — генерал-майор, Нюландский губернатор.

Биография 
Родился 17 ноября 1820 года в Гельсингфорсе. Был сыном тайного советника Карла Андреевича Валлена, занимавшего посты Выборгского губернатора, сенатора и прокурора Императорского Финляндского Сената и в 1854 году возведённого с нисходящим потомством в баронское достоинство Великого княжества Финляндского, и Евы Густавы Шернваль, урождённой фон Виллебранд. Его старший сводный брат (от первого брака матери с Выборгским губернатором Карлом Юханом Шернвалем) Эмилий Карлович Шернваль-Валлен был действительным тайным советником и министром-статс-секретарём Великого княжества Финляндского.

Образование получил в Гельсингфорсской гимназии, после чего в 1839 году поступил в Артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Выпущен 8 августа 1842 года подпоручиком в армию. В 1845 году получил чин поручика, в 1848 году произведён в штабс-капитаны и вскоре назначен состоять при генерал-фельдцейхмейстере с зачислением в списки 14-й артиллерийской бригады. С 1849 года числился в гвардейской конной артиллерии.

В 1850—1854 годах Валлен находился в Швеции, где занимался закупками припасов для русской армии, а 15 апреля 1856 года, с производством в полковники, назначен адъютантом великого князя Михаила Николаевича. С 1861 года состоял при великих князьях Александре и Владимире Александровичах и 8 ноября был пожалован званием флигель-адъютанта.

17 апреля 1862 года назначен губернатором Нюландской губернии и 16 декабря того же года произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту и по полевой конной артиллерии.

15 июня 1869 года Валлен был отчислен от должности с оставлением в Свите и скончался 7 июня 1870 года в имении Хайкко под Пори, из списков исключён 21 июня.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1852)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (16.08.1857)
 Императорская корона к Ордену Святого Станислава 2-й степени (08.09.1859)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1861)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1865)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (28.10.1866)
 Орден Святой Анны 1-й степени (01.01.1869)

Иностранные:
 Прусский орден Красного орла 2-й степени (1857)
 Шведский Орден Меча командорский крест (1859)
 Баденский Орден Церингенского льва командорский крест (1859)
 Нидерландский Орден Дубового Венка командорский крест (1860)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 225. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — Киев, 1886. — С. 73, 134.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 марта. — СПб., 1864. — С. 624
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 февраля. — СПб., 1869. — С. 598
 Walleen, Wladimir Alfons на сайте «Финского биографического центра» (на финском языке)

Генерал-майоры (Российская империя)
Нюландские губернаторы
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Красного орла 2 степени
Командоры 1-го класса ордена Меча
Кавалеры ордена Церингенского льва